Falke von Lilienstein ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Falke von Lilienstein (1868–1956), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Gisela Falke von Lilienstein (1871–??), österreichische Designerin und Keramikerin
 Hans Falke von Lilienstein (1862–1932),  österreichischer Jurist und Schriftsteller